Teixeira est un toponyme et patronyme portugais ou galicien dont le nom dérive de teixo, mot portugais (apparenté à la désignation scientifique latine Taxus) signifiant "if" en français.

Personnalités portant ce patronyme 

 
 Alex Teixeira (1990 - ), footballeur brésilien ;

 Anaïs Teixeira (né en 1989), styliste portugaise ;
 
 Armando Teixeira dit Petit (1976-), footballeur portugais ;
 Bryan Teixeira (2000-), footballeur cap-verdien ;
 Dimas Teixeira (1969 -), footballeur portugais ;
 Domingos Teixeira, cartographe portugais du  ;
 Douglas Franco Teixeira, footballeur brésilien ;
 Francisco da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira (1763-1821), militaire portugais ;
Francisco Gomes Teixeira (1851-1933), mathématicien portugais ;
Gabriel Teixeira (né en 2001) footballeur brésilien ;
 Gustavo Teixeira (1908-1987), footballeur portugais ;
Hermígio Mendes de Teixeira, noble portugais, et le premier à porter le nom de Teixeira ;
 João Carlos Teixeira (1993-), footballeur portugais ;
  (?-env. 1662), aussi appelé João Teixeira Albernaz l'ancien, cartographe portugais du  ;
 Joaquim Teixeira (1917-?), footballeur portugais ;
 José Batlle Perdomo Teixeira (1965-), footballeur international uruguayen ;
 Lara Teixeira (1987-), nageuse synchronisée brésilienne ;
 Leandro Teixeira Dantas (1987), footballeur brésilien ;
 Lúcia Teixeira (1981-), judokate handisport brésilienne ;
 Luís Teixeira actif entre 1564 et 1613, mathématicien et cartographe portugais ;
 Manuel da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira (1784-1830), militaire et homme politique portugais ;
 Mark Teixeira (1980-), joueur de baseball américain d'origine portugaise ;
 Pedro Teixeira Albernaz (vers 1595-1662), cartographe portugais ;
 Vitor Teixeira (1958-), cavalier brésilien de saut d'obstacles ;
 Vincent Teixeira (né en 1969), critique littéraire, essayiste et universitaire français.

Toponyme

Teixeira, municipalité située dans l'État de la Paraíba
 Teixeira de Freitas, municipalité située dans l'État de Bahia
 Teixeira Soares, municipalité située dans l'État de Paraná

, hameau de la paroisse de  dans la commune de Folgoso do Courel, province de Lugo, en communauté autonome de Galice.

, paroisse civile de la municipalité d'Arganil, dans le district de Coimbra et la région Centre.
 , paroisse civile de la municipalité de Baião, dans le district de Porto et la région Nord.
 , paroisse civile de la municipalité de Seia, dans le district de Guarda et la région Centre.

Patronyme portugais
Patronyme galicien